Дмитрий Оськин:
 Оськин, Дмитрий Васильевич (1930—1998) — писатель, поэт и публицист.
 Оськин, Дмитрий Павлович (1919—2004) — Герой Советского Союза, лётчик-истребитель.
 Оськин, Дмитрий Порфирьевич (1892 — 1934) — советский военачальник, командующий войсками Заволжского военного округа.